Елісе Мертенс і Демі Схюрс були чинними чемпіонками, але цього разу Мертенс вирішила не брати участі, а Схюрс грала на турнірі в Сіднеї.

Чжань Хаоцін і Латіша Чжань виграли титул, у фіналі перемігши пару Кірстен Фліпкенс і Юханна Ларссон з рахунком 6–3, 3–6, [10–6].

Сіяні пари

Сітка

Сітка

Посилання 
 Main Draw 

Hobart International, парний розряд
Hobart International 2019
Hobart International
2019 в австралійському спорті